— посёлок в Японии, находящийся в уезде Футаба префектуры Фукусима. 

В непосредственной близости находится АЭС Фукусима II мощностью 4.400 МВт.

12 марта 2011 года посёлок был массово эвакуирован, в связи с нанесённым вредом аварией на АЭС Фукусима I и землетрясением 11 марта. В 2017 году при поддержке властей началось восстановление инфраструктуры посёлка. Приказ об эвакуации был отменён 1 апреля 2017 года, за исключением труднодоступного района на северо-востоке, и возвращение жителей разрешено. Эстафета олимпийского огня летних Олимпийских игр 2020 пройдёт через посёлок Томиока.

Географическое положение 
Посёлок расположен на острове Хонсю в префектуре Фукусима региона Тохоку. С ним граничат посёлки Нараха, Окума и село Каваути.

Население 
Население посёлка составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом посёлка считается сакура, цветком — рододендрон, птицей — трясогузка.

Примечания

Ссылки 
 
 

Посёлки префектуры Фукусима